Иван Алексеевич Шмуратко (; род. 21 декабря 2001 года в Киеве, Украина) — украинский фигурист, выступающий в мужском одиночном катании. Четырёхкратный чемпион Украины (2019—2022), двукратный бронзовый призёр чемпионата Украины (2017, 2018), участник Олимпийских игр (2022).

Карьера 
Иван Шмуратко появился на юниорской арене фигурного катания осенью 2015 года. Принял участие в юниорских турнирах в Минске и Будапеште. Благодаря успехам в юниорских разрядах и согласно жёсткой возрастной границы он сумел попасть в Норвегию на II зимние юношеские Олимпийские игры. Его выступление в Лиллехаммере было не самым удачным, он финишировал во второй десятке. Однако выступление в смешанной команде с чешским спортивным дуэтом Анной Душковой и Мартином Бидаржом, латвийкой Дианой Никитиной и французской танцевальной парой Юлией Вагре с Матьё Куйра принесло серебро. При этом он установил там все личные достижения.

В следующий сезон он выиграл бронзовую медаль национального чемпионата. В следующий олимпийский сезон, в начале сентября, он дебютировал на юниорском этапе Гран-при в Зальцбурге, где финишировал в середине турнирной таблицы. Однако ему удалось улучшить все свои прежние спортивные достижения. Также в середине турнирной таблицы он был и на юниорском этапе Гран-при в Гданьске, но при этом улучшил свои прежние достижения в сумме и короткой программе. На национальном чемпионате в Киеве финишировал с бронзовой медалью. В начале марта в Софии на юниорском чемпионате мира украинский фигурист не сумел войти в финальную часть соревнований.

Спортивные достижения

Примечания

Ссылки 
 

Фигуристы Украины
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2022 года